A14 oder A 14 steht für:
 eine Besoldungsgruppe für Beamte im Höheren Dienst in Deutschland

Autobahnen:
 Aftokinitodromos 14 in Griechenland
 Autobahn 14 (Belgien)
 Autobahn A14 (Schweiz)
 Autoestrada A14 in Portugal
 Autovía A-14 in Spanien
 Autoroute A14 in Frankreich
 Autostrada A14 in Italien
 Bundesautobahn 14 in Deutschland
 Rheintal/Walgau Autobahn in Österreich
 A14 (Botswana)
 A14 road in England
 A14 (Kasachstan)
 A14 (Kenia)

A14